Parowa ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Parowa (Nidzica) im Powiat Nidzicki, bis 1945: Springborn, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Parowa (Węgorzewo) im Powiat Węgorzewski, bis 1945: Birkental, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Parowa (Osiecznica) im Powiat Bolesławiecki, bis 1945: Tiefenfurt, Kreis Bunzlau, Schlesien
 Woiwodschaft Pommern:
 Parowa (Brusy) im Powiat Chojnicki
 Parowa (Dziemiany) im Powiat Kościerski